Ammi glaucifolium  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Ammi glaucifolium descrita por L. es el Ammi majus de L. 
Ammi glaucifolium descrita por (Lapeyr.) es el Ammi majus var. daucifolium de (Noulet) Litard.
Ammi glaucifolium descrita por Vill. es el Ammi majus de L.

Referencias